Dospinești se poate referi la:
 Dospinești, Bacău
 Dospinești, Dâmbovița